Sergio Pérez Anagnostou (n. 1979), cestista spagnolo
 Sergio Pérez Mendoza (n. 1990), pilota messicano
 Sergio Pérez Moya (n. 1986), ex calciatore messicano
 Sergio Alberto Pérez Núñez (n. 1978), ex calciatore messicano
 Sergio Pérez Quinta (n. 1983), ex calciatore uruguaiano
 Sergio Pérez Visca (n. 1988), calciatore uruguaiano
 Sergio Pérez Hormazábal, ministro cileno del governo Pinochet
 Sergio Pérez, truccatore